Etche signifie « maison » en basque (etxe ou exe).

Patronymes 
Il existe des patronymes et toponymes dérivés tels que :
 , Etcheberry, , , , , signifiant « Maison neuve » ;
 , , « Maison sur la hauteur » ;
 , Etchegoin, , signifiant  « Maison d'en haut, du dessus, la plus haute » ;
 , qui viendrait de Etchemendi, Etchemendy, « Maison sur la montagne » ;
 , signifiant « Maison de derrière ».

Toponymes 
 Etcharry, commune française située dans le département des Pyrénées-Atlantiques.
 Etchebar, commune française située dans le département des Pyrénées-Atlantiques.

Autres 
Etche désigne également le nom d'une tribu amérindienne, celui d'un sous-groupe du peuple Igbo, et divers toponymes nord-américains.

Notes et références 

Patronyme basque
Toponymie basque